Европейският ден без автомобили се провежда ежегодно на 22 септември.

Идеята за провеждане на такъв Ден произлиза от Франция и се осъществява за първи път през 1998 г.

Това е международна кампания, по време на която централните зони в много градове на Европа се затварят за автомобилно движение.

Целите на кампанията са:
 формиране на екологосъобразно мислене, а също така и начин на живот сред европейските граждани;
 разяснителна дейност върху негативните страни на автомобилния транспорт в градски условия;
 промоция на алтернативните начини на транспорт в големите градове, вкл. по-широкото използване на обществения транспорт;
 демонстрация на идеята, че животът без автомобили не само е възможен, но и по приятен.

В крайна сметка кампанията „Европейски ден без автомобили“ цели намаляване на шума е вредните емисии на газове във въздуха, както и подобряване на качеството на живота в големите градове.

Европейски съюз
Автомобили
Транспорт в Европейския съюз